DAL steht für:
 Dallas Love Field, IATA-Code des amerikanischen Flughafens
 Design Assurance Level, Sicherheitsstufe nach der Luftfahrtsicherheitsnorm DO-254
 Détachement d’armée de Lorraine, französischer Militärverband im Ersten Weltkrieg
 Dienstaltersliste, Auflistung der Offiziere einer Teilstreitkraft oder der Beamten einer Behörde
 Deutsche Akademie für Landeskunde, Verein zur geographischen Landesforschung
 Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin

 Data access layer, siehe Schichtenarchitektur#Datenzugriffsschicht
 Database abstraction layer, siehe Datenbankabstraktionsschicht

Unternehmen:
 Delta Air Lines, ICAO-Code der amerikanischen Fluggesellschaft
 Deutscher Aero-Lloyd, Tochtergesellschaft des Norddeutschen Lloyd und Vorgängerin der Lufthansa
 Deutsche Afrika-Linien/John T. Essberger Group of Companies, Reederei mit Sitz in Hamburg
 Deutsche Atlantic Linie, ehemalige Reederei mit Sitz in Hamburg
 Deutsche Anlagen-Leasing, deutsches Immobilienleasingunternehmen
 Deutsche Armaturenfabrik Leipzig, Sanitärunternehmen, das 1994 in Grohe aufging.
  

Dal steht für:
 Dal (Norwegen), Dorf in der Provinz Akershus
 Dalhousie University, gebräuchliche Abkürzung der Universität in Halifax
 Dal (Gericht), Gericht der indischen Küche, vorwiegend aus Hülsenfrüchten
 Dal-See, See östlich der Stadt Srinagar im indischen Bundesstaat Jammu und Kashmir

Buchstaben:
 Dāl (), achter Buchstabe des arabischen Alphabets
 Ḍal (), Buchstabe des arabischen Alphabets des Sindhi
 Ddāl (Urdu-Buchstabe) (), Buchstabe des arabisch-basierten Urdu-Alphabets
 Ḍḍal (), Buchstabe des arabischen Alphabets des Sindhi

Dal ist der Familienname folgender Personen:
 Ceren Dal (* 1973), deutsche Schauspielerin
 Güney Dal (* 1944), türkischer Schriftsteller
 Matteo Dal-Cin (* 1991), kanadischer Radrennfahrer
 Mine Dal (* 1960), türkisch-schweizerische Fotografin
 Oleg Iwanowitsch Dal, (1941–1981), sowjetischer Schauspieler 
 Polat Dal (* 1972), deutscher Schauspieler
 Selina Dal (* 2001), deutsche Tennisspielerin
 Sophie Dal (* 1981), deutsche Schauspielerin
 Paolo Dal Molin (* 1987), italienischer Leichtathlet
 Wladimir Iwanowitsch Dal (1801–1872), russischer Lexikograf

dal steht für:
 Dahalo (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der kuschitischen Sprachen in Kenia

Siehe auch:
 Dal Cin
 Daal
 Dael
 Dahl
 Dall
 Ddal
 Dhal

Abkürzung